Ghàlib forma part del nom de molts personatges:

 Ibn Ghàlib, geògraf i historiador àrab
 Umar Arteh Ghalib o Omar Arteh Ghalib o Omer Carte Qalib, polític somali
 İsmail Galip Bey, historiador i numismàtic turc
 Abd-Al·lah al-Ghàlib, soldà sadita de Marroc
 Abu-Ghàlib Tamman ibn Àlqama, mawla del governador omeia de Kufa
 Ghàlib ibn Abd-ar-Rahman as-Siqlabí, mawla i general d'Abd-ar-Rahman III de Còrdova
 Tammam ibn Àmir ibn Àhmad ibn Ghàlib ibn Tammam ibn Àlqama, polític andalusí
 Abu-Jàfar Muhàmmad ibn Jarir ibn Yazid ibn Kathir ibn Ghàlib at-Tabarí, historiador àrab
 Abu-l-Walid Àhmad ibn Abd-Al·lah ibn Àhmad ibn Ghàlib al-Makhzumí. poeta àrab andalusí
 Abu-Firàs Hammam ibn Ghàlib, poeta àrab
 Ghàlib ibn Alí ibn Hilal, imam ibadita
 Ghàlib ibn Abd-Al·lah al-Laithí
 Mirza Ghalib, poeta persa

Notes